Karelia – autonomiczna republika Federacji Rosyjskiej
 Karelia – kraina historyczna w północno-wschodniej Europie, która była zamieszkiwana przez lud Karelów
 Karelia – autonomiczna republika radziecka w składzie Rosyjskiej FSRR, istniejąca w latach 1923-1940 i 1956-1991
 Karelo-Fińska SRR – republika ZSRR istniejąca w latach 1940-1956
 Karelia – suita Jeana Sibeliusa
 Karelia – rosyjski atomowy okręt podwodny
 The Karelia – grupa muzyczna